<noinclude>

Муслім Гаджімагомедов:
 Гаджімагомедов Муслім Гамзатович (. 1997) — російський боксер.
 Гаджімагомедов Муслім Заміалійович (. 1981) — російський дзюдоїст.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок